Семеновичи или Семёновичи — многозначный термин.

Дворянский род 
 Семеновичи — дворянский род произошедший от Иосифа Семеновича.

Населённые пункты в Белоруссии 
 Семеновичи — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Семёновичи — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Семёновичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Семеновичи — агрогородок в Узденском районе Минской области.

См. также 
 Семенович